68 – rok
 68 p.n.e.
 68 (liczba)